Mehmet ou Mehmed est un prénom turc, variante de Mohammed et issu comme lui du nom du fondateur de l'islam, Mahomet.

Les sultans ottomans 
 Mehmed  Çelebi (1402-1421), 
 Mehmed II Fatih (1451-1481),
 Mehmed III (1595-1603),
 Mehmed IV (1648-1687),
 Mehmed V (1909-1918),
 Mehmed VI (1918-1922).

Personnages divers 
 Mehmet Effendi, ambassadeur turc à Paris sous Louis XV, il a inspiré à Montesquieu les Lettres persanes (1721) ;
 Méhémet Ali ou Mohamed Ali (1769-1849), vice-roi d'Égypte, considéré comme le fondateur de l'Égypte moderne ;
 Mehmed Ali, homme d'État turc (1815-1871) ;
 Mehmet Akif Ersoy (1873-1936), poète turc.
 Mehmed Kemal (1884-1919), administrateur ottoman participant au génocide arménien, condamné à mort pour cela par les cours martiales turques de 1919-1920.
 Mehmet Ali Ağca, loup gris

Voir aussi  
 Mohamed (prénom) 

Homonymie de prénom